In 2022 werd het 48ste Campeonato Paulista Segunda Divisão gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat São Paulo. De competitie werd georganiseerd door de FPF en werd gespeeld van 22 april tot 17 september. Grêmio Prudente werd kampioen. 

Er namen 36 team deel, zes meer dan vorig jaar;

Format
 Eerste fase: De 36 deelnemers werden verdeeld over zes groepen van elk zes teams. De clubs spelen uit en thuis tegen elkaar en de top twee van elke groep gaat naar de tweede fase aangevuld met de vier beste derdes. 
 Tweede fase: De 16 teams worden over vier groepen van vier verdeeld. De clubs spelen uit en thuis tegen elkaar en de top twee van elke groep gaat naar de derde fase. 
 ‘Derde fase: De 8 spelen tegen elkaar met rechtstreekse uitschakeling over twee wedstrijden. De twee finalisten bekampen elkaar voor de titel en beide  teams promoveren naar de Série A3.

Eerste fase

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Groep 4

Groep 5

Groep 6

Tweede fase

Groep 7

Groep 8

Groep 9

Groep 10

Derde fase
Beide finalisten promoveren naar de Série A3 2023. In geval van gelijkspel gaat de club met het beste resultaat over de gehele competitie door.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Paulista
Paulista Segunda